Занатта, Айван (англ. Ivan Zanatta, итал. Ivano Zanatta; 8 марта 1960, Торонто, Канада) — канадский и итальянский хоккеист и тренер.
 Занатта, Дарио (англ. Dario Zanatta; родился 24 мая 1997 года в Виктории, Манитоба) — канадский футболист, полузащитник клуба «Харт оф Мидлотиан».
 Занатта, Лука (итал. Luca Zanatta; 15 мая 1991 года, Пьеве-ди-Кадоре, Италия) — итальянский хоккеист.